Rotuma Island, einst Grenville genannt, ist eine zum Inselstaat Fidschi gehörende Insel im südlichen Pazifischen Ozean.

Geographie 

Die 44 Quadratkilometer große Insel ist vulkanischen Ursprungs, hügelig und dicht bewaldet. Rotuma liegt 570 Kilometer nördlich der Nordwestküste von Viti Levu, der Hauptinsel von Fidschi. Mit einigen kleinen, nahe gelegenen Inselchen bildet sie die Gruppe der Rotuma-Inseln.

Rotuma Island ist eine Doppelinsel – der weit größere östliche Inselteil ist markant durch einen kaum 700 Meter langen Isthmus von der deutlich kleineren, unbesiedelten westlichen Ituʻmuta-Halbinsel getrennt. Drei Kilometer nordwestlich dieser Halbinsel liegt die heute unbewohnte Insel Uea. Die Inselhauptstadt Ahau liegt im Westen der Ostinsel. Auf dem Isthmus selbst befindet sich der Ort Motusa, größte Ansiedlung von Rotuma mit dem Haupthafen der Insel.

Geschichte 

Als europäischer Erstentdecker gilt Kapitän Edward Edwards von der HMS Pandora, der die Insel  während der Suche nach den Meuterern der Bounty am 8. August 1791 sichtete und zu Ehren des Marineministers George Grenville „Grenville's Island“ taufte. Es kam lediglich zu einem kurzen Kontakt mit den misstrauischen und kriegsbereiten Einwohnern, der in einem Austausch von Geschenken gegen Proviant endete. 1881 wurde Rotuma von Großbritannien annektiert. Als Teil des unabhängigen Inselstaats Fidschi erlangten 1970 alle Rotuma-Inseln ihre Unabhängigkeit.

Die Inseln sind heute politisch ein besonderer Verwaltungsbezirk (Dependency) von Fidschi (siehe Rotuma (Fidschi)). Auf Rotuma Island lebten 2007 etwa 2095 Menschen.

Klimatabelle

Quellen 
 Britannica-Online

Insel (Fidschi)
Insel (Australien und Ozeanien)
Insel (Pazifischer Ozean)
Doppelinsel
Rotuma